Guardian puede referirse a:

The Guardian, periódico británico.
The Guardian, película de 2006 dirigida por Andrew Davis.
Guardian (banda), banda de rock cristiano estadounidense.
Guardian, enemigo final de la serie de videojuegos de rol Ultima. 
Grumman AF Guardian, tipo de avión antisubmarino.
Guardian (canción), canción de Alanis Morrissette.
Guardián, es un superhéroe de DC Comics.